Збігнев Морштин  — польський поет часів Речі Посполитої.
Ієронім Морштин  — польський поет та письменник часів Речі Посполитої.
Ян Анджей Морштин  — польський державний діяч, поет та перекладач часів Речі Посполитої.

Польські прізвища‎